Dennis Boyd (n. 1955), giocatore di football americano statunitense
 Dennis Boyd (n. 1954), cestista statunitense